Batman: Gotham City Racer — компьютерная гоночная игра, выпущенная в 2001 году Ubisoft для PlayStation. Игра переносит нас на улицы Готэма, где игрок будем следить за порядком, разъезжая на различных транспортных средствах Бэтмена. Она основана на мультипликационном сериале The New Batman Adventures и включает в себя множество вставок из его серий. Всего в игре 51 уровень. Есть 6 музыкальных треков, которые игрок может выбрать во время игры. Все 6 треков выполнены Реем Фаби.

Ссылки 

Компьютерные игры 2001 года
Игры только для PlayStation
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Игры по мотивам Анимационной вселенной DC